Hazel Green kan syfta på:

 Hazel Green, Alabama
 Hazel Green, Kentucky
 Hazel Green, Wisconsin